

Muziek 
Albums
 On the road again (D.J. Rogers) (1976), een muziekalbum van D.J. Rogers
 On the road again (Rockets) (1978), een muziekalbum van Rockets
 On the road again (Roy Wood) (1979), een muziekalbum van Roy Wood
 On the road again (Canned Heat) (1989), een muziekalbum van Canned Heat
 On the road again (Bernard Lavilliers) (1989), een muziekalbum van Bernard Lavilliers
 On the road again (Katchafire) (2010), een muziekalbum van Katchafire
Liedjes
 On the Road Again (Memphis Jug Band) (1928), een lied van Will Shade
On the road again (Bob Dylan) (1965), een lied van Bob Dylan
 On the road again (The Lovin' Spoonful) (1965), een lied van The Lovin' Spoonful
On the Road Again (nummer van Tom Rush) (1966), een lied van Rom Rush
 On the Road Again (nummer van Canned Heat) (1968), een lied van Canned Heat
 On the road again (Willie Nelson) (1980), een lied van Willie Nelson
 On the road again (Barrabás) (1981), een lied van Barrabás
On the road again (Bernard Lavilliers) (1989), een lied van Bernard Lavilliers (samen met Sebastián Santa)
 On the road again (Aerosmith) (1991), een cover van het lied van Lovin' Spoonful door Aerosmith
Tournees
 On the Road Again Tour, een wereldtournee van One Direction

Televisie 
 On the Road Again (televisieserie) (1987-2007), een Canadese televisieserie van documentaires